Studley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Warwickshire
 Studley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire, w civil parish Horton-cum-Studley
 Studley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire
 Studley Roger – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Studley Royal – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire